Radimovice est un toponyme qui peut désigner :

Radimovice, une commune du district de Liberec, dans la région de Liberec ;
 Radimovice u Želče, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Radimovice u Tábora, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie